Os Glires (do latim, plural de glis, "arganaz") são um clado (grandordem) de mamíferos placentários, um dos grupos que formam os Euarchontoglires. Incluem os Roedores, Lagomorfos e uma série de grupos afins. Incluem um grupo mais amplo, cujo clado foi nomeado Gliriformes, e um mais restrito, incluindo apenas os grupos mais avançados.

Taxonomia 
Clado Gliriformes Wyss & Meng, 1996
Zalambdalestidae Gregory and Simpson, 1926
Anagalida
Arctostylopida
 Clado Glires Linnaeus, 1758
 Superordem Duplicidentata
 Ordem Mimotonida
 Família Mimotonidae
 Ordem Lagomorpha
 Superordem Simplicidentata
 Ordem Mixodontia
 Família Rhombomylidae
 Família Eurymylidae
 Ordem Rodentia Bowdich, 1821

Árvore filogenética baseada em McKenna & Bell, 1997, Meng & Wyss, 2001 e Meng, Hu & Li, 2003:

 ⇐o Glires Linnaeus, 1758 [=Gliriformes Wyss e Meng, 1996]
  |--o Duplicidentata Illiger, 1811 sensu McKenna e Bell, 1997
  | |-- †Gomphos (Mimotonidae)
  | `--o Lagomorphamorpha Wyss e Meng, 1996 [=Lagomorphiformes]
  |  |-- †Mimotonidae Liu, 1978 (parafilético)
  |  `-- Lagomorpha Brandt, 1855 sensu McKenna e Bell, 1997
  `--o Simplicidentata Weber, 1904 sensu McKenna e Bell, 1997 [=Rodentiamorpha Wyss e Meng, 1996]
 |--o †Eurymylidae Matthew, Granger e Simpson, 1929 (parafilético)
 `--o Rodentiaformes Wyss e Meng, 1996
 |--o †Alagomyidae Dashzeveg, 1990
 `--o Rodentia Bowdich, 1821

 Hartenberger, J.-L. (1996). Les débuts de la radiation adaptative des Rodentia (Mammalia). C. R. Acad. Sci. Paris, t. 323, série II a, p. 631 a 637.
 Meng, J., Wyss, A. R., Dawson, M. R. & Zhai, R. (1994). Primitive fossil rodent from Inner Mongolia and its implications for mammalian phylogeny. Nature, 376, p. 134-136.
 Missiaen, P., Smith, T., Guo, D.-Y., Bloch, J. I. & Gingerich, P. D. (2006). Asian gliriform origin for arctostylopid mammals.	Naturwissenschaften, Volume 93, Number 8, August.
 Archibald, J. D. & Averianov, A. O. (2003). The Late Cretaceous placental mammal Kulbeckia. Journal of Vertebrate Paleontology 23(2):404–419, junho de 2003
 Meng, J.,Wyss, A. R.,Hu, Y.,Wang, Y.-Q., Bowen, G. J. & Koch, P. L. (2005).Glires (Mammalia) from the Late Paleocene Bayan Ulan Locality of Inner Mongolia. American Museum Novitates, Number 3473.

Euarchontoglires